Fenzi ist der Familienname folgender Personen:

 Enrico Fenzi (* 1939) 
 Francesco Maria Fenzi (1738–1829), römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Korfu und Lateinischer Patriarch von Jerusalem